Alexander Buchan peut faire référence à :

  (?-1769), artiste écossais,
 Alexander Buchan (1829–1907), météorologue écossais.

Voir aussi 
 , personnalité du baseball,